Bouc Émissaire est la deuxième cassette démo du groupe Punish Yourself sortie en 1995.

Liste des morceaux 

 I'm Feuer (second version)
 To The Core
 Air Tribe
 Punish Yourself
 Le Pardon

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 1995